Anat Atzmon (1958 -), un comédien israélien.
 Gilad Atzmon (1963 -), un jazzman et militant antisioniste anglais.
 Moshe Atzmon (1931 —), un chef d'orchestre hongrois.